Згожелецкий договор, также Гёрлицкий договор — международный договор о границе между ГДР и Польшей был заключён 6 июля 1950 года представителями обеих стран в Згожелеце, современной польской части немецкого города Гёрлиц.

5 и 6 июня 1950 года правительственная делегация ГДР под руководством Вальтера Ульбрихта находилась в Польше и подписала вместе с польским правительством под руководством Юзефа Циранкевича декларацию о расположении границы между обеими странами. Подписание этой декларации происходило под натиском Советского Союза. Описанная в декларации граница в общих чертах следовала проходу границы по Одеру — Нейсе.

Несмотря на ряд нерешённых проблем, эта граница месяцем позже была утверждена немецким правительством в Згожелецком договоре и восточнонемецкая сторона не возразила против деления нескольких немецких городов как Кюстрин, Франкфурт-на-Одере, Губен и Гёрлиц, и полной передачи городов Штеттин и Свинемюнде Польше.

Договор подвергался резкой критике со стороны Федеративной Республики Германии.

Примечания

Источники 

 Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 5. ДВИНСК - ИНДОНЕЗИЯ. 1964.
 ZiębaR., ZającJ: Polska w stosunkach międzynarodowych 1945—1989. Toruń, 2009.

Ссылки 

  Текст договора

Международные договоры XX века
Международные договоры ГДР
Международные договоры Польши
1950 год в праве
1950 год в Польше
Границы Германии
Границы Польши
Польская Народная Республика
1950 год в Германии
Июль 1950 года
Германско-польские отношения
Згожелец
Гёрлиц